C'est la vie est une chanson du rappeur français Booba tirée de l’album Futur en 2013.

Notes et références 

Chanson de 2013
Chanson interprétée par Booba